

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Joanka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki
 Joanka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Baranów
 Joanka – osada w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Dopiewo